Reboot henviser til forskellige artikler:

 Genstart (datalogi) – At genstarte en computer.
 Reboot (arrangement) – Konference om internettet.
 Reboot (fiktion) - betegnelse for udgivelse, der ændrer kanon gennem omskrivning af kronologien og/eller rekonstruktion af forudgående hændelser i en serie inden for litteratur eller film.